Het WDF World Darts Championship 2022 was de eerste editie van het WDF World Darts Championship. Dit toernooi kwam tot stand nadat de World Darts Federation (WDF) had besloten tot het organiseren van een eigen wereldkampioenschap, nadat op 10 september 2020 na zevenenveertig jaar het doek viel voor de British Darts Organisation en dus ook voor het BDO World Darts Championship. De editie werd van 2 tot en met 10 april 2022 gehouden in het Lakeside Leisure Complex te Frimley Green. Oorspronkelijk zou de editie worden gehouden van 1 tot en met 9 januari 2022, maar werd verschoven omwille van de aanhoudende coronapandemie. Op 7 december 2021 werd via een WDF–livestream op het YouTube-kanaal de loting van het toernooi uitgezonden met onder anderen Scott Mitchell en Trina Gulliver. Het toernooi werd uitgezonden op de televisiezenders Eurosport en Discovery +.

Prijzengeld

Mannen

Vrouwen

Jongens

Meisjes

Deelnemers per land

Mannen

Vrouwen

Jongens

Meisjes

Darts in 2022
Wereldkampioenschap darts
Dartswedstrijd in Engeland
Sport in Surrey